Фре́ден — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Наивысшая точка острова — 165 метров. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.

Расположение 
Расположен в северо-восточной части архипелага, в составе островов Белая Земля. Ближайший крупный остров — Ева-Лив — находится в 8,5 километрах к северо-востоку от острова Фреден за проливом Сарса.

Описание 
Имеет овальную форму длиной 9 километров и шириной около 5 километров в центральной части. Всё территорию острова занимает ледник, возвышающийся на высоту 165 метров.

Назван в честь немецкого специалиста по морскому делу Вильгельма Фредена.

Близлежащие малые острова 
В 3 километрах к северу от острова Фреден лежит небольшой округлый остров Аделаиды, названный так в честь Аделаиды, матери Фритьофа Нансена.

Примечания

Источники 
 

Фреден, остров
Белая Земля